Трка на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Џошуа Кипруи Чептегеи из Уганде.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 атлетичара из 14 земаља.

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 10.000 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 10.000 метара пре првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула у 13:00 по локалном времену.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена 
Пролазна времена трке са резултатима прва три такмичара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 10.000 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном